Op het US Open 2022 tennistoernooi speelden de mannen het dubbelspel van 31 augustus tot en met 9 september 2022 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Algemeen 
De titelverdedigers, het als eerste geplaatste duo Rajeev Ram en Joe Salisbury, wonnen het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Wesley Koolhof en Neal Skupski in twee sets. 

De Belg Sander Gillé werd samen met de Pool Łukasz Kubot reeds uitgeschakeld in de eerste ronde.

Er waren vier Nederlandse deelnemers:
 Robin Haase en de Oostenrijker Philipp Oswald bereikten de derde ronde.
 Jean-Julien Rojer en de Salvadoraan Marcelo Arévalo verloren de halve finale.
 Matwé Middelkoop en de Indiër Rohan Bopanna bleven steken in de eerste ronde.
 Wesley Koolhof en de Brit Neal Skupski verloren de finale.

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema mannendubbelspel US Open
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2022